Давы́дковская забро́шенная больни́ца (ДЗБ; официально — «московский филиал Всероссийского центра экстренной и радиационной медицины имени А. М. Никифорова») — недостроенное 11-этажное здание, расположенное в районе Фили-Давыдково по адресу: ул. Давыдковская, вл.7. Строительство объекта началось в 2011, согласно контракту N73 от 13 августа 2011 года, между ГУ"УКС МЧС России" и ОАО "ХК"Главмосстрой", и до конца 2013 года не приостанавливалось, так как срок сдачи в постоянную эксплуатацию должен был состояться 30 ноября 2013 года. Готовность здания была на 70 процентов, общая площадь здания 52 тыс.кв.метров, стоимость объекта с медицинским оборудованием составляла 5 млрд 521 млн.рублей и на 10 июня 2013 года было освоено 2 млрд 305 млн рублей. С начала 2014 года имелись случаи приостановки строительства объекта, пока новый директор ФКУ «УКС МЧС России» Бурсаков П.В, дополнительным соглашением N 5/1 от 30.11.13 года не продлил контракт N 73 от 13.08.11 года до 30.11.2014 года. В 2015 году было полностью прекращено из-за разногласий между МЧС России и компанией «Главмосстрой», осуществлявшей работы. С тех пор здание остаётся недостроенным, его регулярно посещают любители заброшенных объектов.

Строительство 

В 2011 году Министерство по чрезвычайным ситуациям России приняло решение о сооружении в Москве клиники-филиала ВЦЭРМ имени Никифорова. Для строительства был выбран земельный участок в Давыдково, расположенный поблизости от комплекса объектов ведомства (НИИ МЧС, управление ГУ МЧС по Москве, учебный центр, пожарная часть, ведомственная церковь и т. д.). Особенностью этого участка является его примыкание к долине реки Сетуни и обводнённость грунтов. Закладывал камень начала строительства Зам. министра МЧС Волосов А. И. Министром МЧС на этот момент был Шойгу С. К. Строительство здания началось в августе 2011 года и должно было завершиться 30 ноября 2013, подрядчиком была выбрана компания «Главмосстрой», ранее построившая поликлинику ВЦЭРМ в Санкт-Петербурге, которая стала крупнейшим медучреждением Северо-Западного региона.

21 мая 2012 года на пост министра МЧС назначен Пучков В. А. Он увольняет всех сотрудников-профессионалов в строительстве с постов МЧС. С этого момента начались затруднения в строительстве. В сентябре 2012 года «Главмосстрой» направил заказчику официальное уведомление о приостановке работ по причине неисполнения им своих обязательств. Эти же обстоятельства стали основанием для решения заказчика о продлении сроков завершения контракта с 2013 на 30 ноября 2014 года. В феврале 2014 года «Главмосстрой» был вынужден повторно направить заказчику аналогичное уведомление о приостановке работ. Однако к 2015 году строительство так и не завершилось: конструктив здания был возведён полностью, но коммуникации не проложены, а отделочные работы только начаты.

В марте 2015 года МЧС расторгло контракт с «Главмосстроем». Основанием стали якобы допущенные подрядчиком грубые нарушения при строительстве — вероятно, претензии были высказаны к затоплению подвальных помещений грунтовыми водами. Глава ведомства Владимир Пучков потребовал обследовать несущие конструкции строящегося здания и расположенных поблизости сооружений.

Представители строительной компании заявили, что «МЧС РФ полноценно не выполняет функции заказчика на протяжении четырёх лет, что повлекло несоблюдение сроков возведения объекта». Так, ведомство к моменту расторжения договора не предоставило «Главмосстрою» прошедшую государственную экспертизу проектно-сметную документацию и разрешение на строительство.

Министерство обратилось в Арбитражный суд Москвы с целью получить неотработанный аванс (543,26 млн руб.), проценты (76,06 млн руб.) и штраф (2,8 млн руб.). Дело застопорилось из-за того, что для принятия решения по нему требовались специальные знания в сфере строительства. В итоге оно попало в экономическую коллегию Верховного суда, которая приостановила разбирательство до проведения экспертизы. Дальнейшие результаты процесса неизвестны. Решением арбитражного суда г. Москвы от 29 декабря 2018 года, был расторгнут и сумма иска ФКУ «УКС МЧС России» к ХК "Главмосстрой была определена только в сумме 403 млн рублей (сумма неотработанного аванса в 2014 г.), все остальные исковые требования МЧС суд не принял (см. решения арбитражного суда г. Москвы от 29 декабря 2018 года), зато решение поддержал апелляционный суд Москвы и окружной суд. На этом закончились требования МЧС, в лице ФКУ «УКС МЧС России» к генеральному подрядчику ХК «Главмосстрой» о возврате якобы причинённого ущерба МЧС России, в лице ФКУ.

Текущее состояние 
Конструктив здания полностью возведён, наружные стены частично отделаны. Остекление отсутствует. Подвальные помещения затоплены. В некоторых помещениях здания установлены некапитальные конструкции (перегородки) для больничных палат. На цокольном этаже складированы паллеты кирпичей, по всему зданию также разбросаны строительные материалы (доски, кирпичи, упаковки утеплителя Rockwool и металлические решётки). Одна из двух лестниц, ведущих на крышу, завалена стройматериалами. В нескольких лифтовых шахтах частично установлено лифтовое оборудование, к настоящему моменту пребывающее в негодности. На тросах к зданию подвешены 2 подъёмные люльки — с фасада и с тыльной стороны здания. Возле угла здания со стороны Сетуни имеются строительные леса.

Происшествия 
29 июня 2017 года 17-летняя девушка, гулявшая по крыше, по неосторожности упала в вентиляционную шахту, что привело к травматической ампутации голени. После этого случая охрана территории ДЗБ была усилена (до того, по свидетельствам сталкеров, здание вообще не охранялось), были заделаны бреши в заборе.

Примечания

Ссылки 
 Фотографии проектных видов здания
 Фотографии в 2017 году и проектный вид сверху
 Страница проекта на сайте ПИ-2 (недоступна)

Заброшенные объекты Москвы
Здания и сооружения, построенные в 2015 году в Москве
Фили-Давыдково
Недостроенные здания Москвы
Здания и сооружения, заложенные в 2011 году